A K1 vagy K-1 utalhat a következőkre:

 K1 (vagy Ma-serbrum), a Karakorum egyik hegycsúcsa
 K–1, szabályrendszer és verseny harcművészeknek
Haditechnika
 K1 Type 88, a dél-koreai szárazföldi erők fő harckocsija
 Kucher K1 (53M K–1), magyar géppisztoly
 Daewoo K1 lőfegyver
Művészet
 K1, magyar film
A K. 1 egy jelzés, ami Wolfgang Amadeus Mozart műveit jelöli, de az eredeti Köchel-jegyzékben a K. 1 több darabot is jelölt. Ezen művek Salzburgból származnak, 1761–1762 fordulójáról:
 K. 1e, G-dúr menüett billentyűs hangszerre
 K. 1f, C-dúr menüett billentyűs hangszerre
Média
 97.5 K1, egykori kaposvári kereskedelmi rádió
 K1, ukrán televíziós csatorna